Een verkeersweg:
N233 (België)
N233 (Nederland), zie Provinciale weg 233
N233 (Zwitserland)